Лео́нтий Дани́лович Сини́цкий (псевдонимы: Л. Седов, Л. Д., Л. Д. С.; 1864—1933) — русский экономгеограф, антропогеограф; профессор.

Брат юриста Е. Д. Синицкого.

Биография 
Родился  года в в Каменце-Подольском в семье .

Окончил с золотой медалью Первую киевскую гимназию и поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета Киевского университета. Был исключён со второго курса «за участие в студенческих беспорядках» и начал учиться на физико-математическом факультете Новороссийского университета, который окончил кандидатом в 1890 году.

Сдал при Киевском университете особый экзамен на право преподавания в гимназии истории и географии и в течение 1890—1895 годов работал учителем в женской гимназии в Киеве. Одновременно вел нелегальную революционную деятельность, в результате чего подвергался неоднократным обыскам. В это время он начал свою литературную деятельность: были напечатаны его статьи в «Киевской старине» ( «Малороссия из рассказов путешественников конца прошлого и начала нынешнего века») и в «Русской мысли» ( «Взгляды Шеффле на общество»).

В 1895 году он переехал в Москву, где преподавал в коммерческом училище Вяземской до 1906 года. как вольнослушатель посещал лекции Д. Н. Анучина по географии, этнографии и антропогеографии, а также лекции А. П. Павлова по геологии. В 1902 году под псевдонимом Л. Седов опубликовал в Вестнике воспитания статью Из жизни американской учащейся молодежи.

В 1906—1908 годах стажировался за границей. Пребывание за рубежом стимулировало литературную деятельность Синицкого. Его статьи (за подписями Л. Синицкий, Л. Д. С. и Л. Седов) педагогического и социологического содержания стал печатать журнал «Вестник воспитания». В своих статьях Синицкий знакомил российских читателей с постановкой школьного дела и педагогическими направлениями в разных странах Западной Европы (Германия, Австрия, Венгрия, Англия, Франция, Италия), с педагогическими идеями великих педагогов и писателей не только зарубежных (Песталоцци, Фребель, Шекспир, Гёте, Диккенс и другие), но и российских (Ушинский, Лев Толстой, Чехов, Короленко, Некрасов, Островский и другие).

В 1908 году Синицкий начал читал лекции по экономической географии и истории педагогики в Московском коммерческом институте, где вскоре получил профессуру. Однако продолжал преподавать и в средней школе: в 1909-1929 годах по приглашению коллектива преподавателей он работал директором мужского и женского коммерческих училищ.

С 1920 года Синицкий в течение двух лет работал в Московском отделе народного образования заведующим школьного подотдела подготовки учителей и заведующим научно-методического бюро. С 1922 года читал лекции по экономической географии в 1-м МГУ, с 1929 года (или 1925?) — во 2-м МГУ.

В 1930 году вышел на пенсию и последние годы жизни посвятил написанию ряда учебников по географии — общей, физической и особенно экономической. Учебники Синицкого имели значительный успех, их неоднократно переиздавали.

Умер в 1933 году. Похоронен на Даниловском кладбище.

Научно-педагогическая деятельность 

Л. Д. Синицкий собрал и обобщил в своих трудах антропогеографические идеи начиная с древних времен, провел их классификацию. Он разработал основные постулаты отечественной антропогеографии, дал определение данной дисциплине, провел критический анализ детерминизма. Используя научный метод антропогеографии описал процесс и результат расселения человечества по Земле.

Издал около 20 учебников по географии:
 Австралия и Океания. Океаны как пути мировых сношений. Учебник экономической географии для старших групп школ II ступени. — 1930
 Азия. Учебник экономической географии. — 1930.
 Америка. Учебник экономической географии. — 1927.
 Африка. Учебник экономической географии. — 1930.
 Внеевропейские страны. Для старших классов гимназий и для самообразования. — 1916.
 География. Рабочая книга для 7 года обучения. Для школ IV ступени. — 1929.

Также им были напечатаны:
 Города германской империи.
 Раса и среда. — : Тип. «И. Н. Кушнерев и К*», 1907. — 48 с.
 Лекции по землеведению (антропогеография). — 1915.
 Очерк истории антропогеографических идей. — 1909.
 Очерки географии. Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. — 1909.
 Очерки землеведения. — 1923.

Семья 
Дети: дочь Нина (1892—1953) и сын Евгений (1895—?).

Примечания

Литература 
 
 Баранский Н. Н. Леонтий Данилович Синицкий // Отечественные экономико-географы XVIII—XX века /Под редакцией Н. Н. Баранского, Н. П. Никитина, Ю. Г. Саушкина. — : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1957. — С. 290—293.

Ссылки 
 Синицкий Леонтий Данилович

Выпускники Первой Киевской гимназии
Преподаватели московского коммерческого института
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные на Даниловском кладбище